Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1947 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Louise Brough je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Margaret Osborne (finale)
 Louise Brough (prvakinja)
 Doris Hart (polfinale)
 Patricia Todd (četrtfinale)
 Shirley Fry (tretji krog)
 Mary Arnold Prentiss (tretji krog)
 Dorothy Head (četrtfinale)
 Barbara Krase (četrtfinale)

 Nancye Bolton (polfinale)
 Betty Hilton (tretji krog)
 Molly Blair (drugi krog)
 Magda Rurac (četrtfinale)
 Nell Hopman (drugi krog)
 Joy Gannon (prvi krog)
 Jean Quertier (tretji krog)
 Elaine Fildes (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1947